Résultats détaillés de l’édition 1974 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 26 décembre 1973 au .

Faits marquants 
À venir

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1974 de l'ATP
 Saison 1974 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1974
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1973
Tennis en Australie en 1974
Tennis en décembre 1973
Tennis en janvier 1974